«Хёнефосс» () — норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Типпелиге. Основан (как «Fossekallen IF») 4 февраля 1895 года, домашние матчи проводит на стадионе «AKA Arena», вмещающем 7 500 зрителей. В 1940 году объединился с «Hønefoss AIL», в 1987 — с «IF Liv». После этого назывался «Liv/Fossekallen», затем «L/F Hønefoss» и, наконец, «Hønefoss Ballklubb».

Статистика сезонов 

Д = дивизион; М = место; И = сыгранные матчи; В = победы; Н = ничьи; П = поражения; ГЗ = голов забито; ГП = голов пропущено; О = очки

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Фан-сайт 

 
Футбольные клубы Норвегии
Футбольные клубы, основанные в 1895 году